Alvelos (Barcelos) — freguesia do concelho de Barcelos
 Serra de Alvelos — serra da Beira Baixa

Desambiguações de topônimos